Västerö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerö (del av en ö i Finland) eller Västerö, Österbotten, Vasa, 
 Västerön (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland, lat 60,08, long 21,33), 
 Västerön (Sottunga, Åland),